

Sigle 
FTTN – Telecomunicazioni, tipo di architettura di rete a banda larga

Codici 
FTTN (Codice IATA = AMC) Aeroporto Amchitka, Am-Timan (Ciad)